Carlo Schmid Schule steht für folgende Schulen:

 Carlo Schmid Schule Freiburg
 Carlo Schmid Schule Karlsruhe
 Carlo Schmid Schule Pforzheim
 Carlo Schmid Schule Mannheim
 Carlo-Schmid-Oberschule in Berlin-Spandau
 Carlo-Schmid-Gymnasium Tübingen